Mistrovství Evropy v zápasu (: FILA Wrestling European Championships nebo European Wrestling Championships) je turnaj, organizovaný Mezinárodní zápasnickou federací (UWW, United World Wrestling), resp. jejím evropským výborem (European Council of Associated Wrestling).

První turnaj v zápasu řecko-římském se uskutečnil v roce 1911, v mužském zápasu ve volném stylu v roce 1929. Ženy bojovaly poprvé v roce 1988. Tyto turnaje se konaly každým rokem. Od roku 2005 se tyto turnaje spojily do jednoho mistrovství a pořádají se každoročně, kromě roku, kdy jsou Evropské hry.

Přehled evropských šampionátů

Externí odkazy 
 
 Mistrovství Evropy

 
Zápas
Zápas řeckořímský
Zápas ve volném stylu
Zápas
Sportovní události založené roku 1911